

Anime e manga
 Lamù – anime e manga di Rumiko Takahashi
 Lamù – protagonista dell'omonimo anime e manga

Geografia
 Lamu – città del Kenya
 Lamu – arcipelago del Kenya
 Lamu – isola del Kenya
 Distretto di Lamu – distretto del Kenya